Piikki kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Piikki (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (8 ha)
2. Ulko-Piikki,  (1 ha)
3. Piikki (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar